Лига Леумит 1972/1973 — 21-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1972/1973
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1972 году
1973 год в Израиле